Campigiani – abitanti di Campi Bisenzio
Campigiani – abitanti di Campo (San Giuliano Terme)